Тарас Мехряков (род. 13 марта 1983, Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР), известный под сценическим псевдонимом TRUEтень — российский рэп- и хип-хоп исполнитель. Участник творческого объединения AzimutZvuk.

Биография 
Тарас родился 13 марта 1983 в Барнауле. Рос в дружной многодетной семье. Имеет сестру и двух братьев.

После освобождения из тюрьмы в 2011 году у него накопилось очень много стихов, написанных в местах лишения свободы и при помощи советов своих друзей сразу начинает записывать свои первые песни.

В 2013 году выпустил дебютный альбом «Одной цепью». Этот релиз приковал к себе немало внимания. Большую роль в популяризации этого альбома сыграли приглашённые гости: БратуБрат, Vnuk, Каспийский Груз, Гио Пика.

23 августа 2014 году выпустил клип на трэк «Лучи прожекторов» перед выходом альбома «Лоб в лоб».

25 августа 2014 году выпустил альбом «Лоб в лоб».

9 сентября 2014 года выпустил клип на трэк «Город золотой» при участии Амира из «Легенд про» и Lego.

В 2015 году выпустил клип на трэк «Билет в Египет». Данный трэк вышел 12 января того же года на релизе «Погружение» от «Azimutzvuk».

В 2017 году выпустил альбом «Чистый», который включил в себя 14 треков, из которых 9 сольных и 5 совместных с такими исполнителями как Зануда, Pra(Killa'Gramm), Алексей Сулима и другими.

В апреле 2022 года с Красным Деревом выпустил совместный альбом «Кадык».

На сегодняшний день продолжает записывать песни, выпускать клипы и альбомы.

Участвовал во многих независимых батлах, которое организовывали паблики Подпольное вещание и underground

Личная жизнь 
В 2021 женился на девушке Серафиме из Рязани. Она родила ему двух сыновей Бориса и Леонида.

Дискография 

Альбомы

 Одной цепью (2013)
 Босяки (совместно с Пожар) (2014)
 Лоб в лоб (2014)
 Раствор (2015)
 Пилигрим (совместно с Алексеем Сулимой) (2016)
 Чистый (2017)
 Забытое (2018)
 LP (2016-2018)
 Посылка с плётками (2018)
 Бинокль (2019)
 Memento Mori (совместно с Гио Пика) (2020)
 Калейдоскоп (совместно с Алексеем Сулимой) (2020)
 Бумажные кореша (2020)
 Ледокол (совместно с БратуБрат) (2021)
 Кадык (совместно с Красное Дерево) (2022)
 10 (2022)

Синглы

 «Похуист» (2013)
 «Не говори за смерть» (feat. Ветл Удалых) (2014)
 «Один шанс» (2015)
 «Встать и выйти» (feat. Словетский) (2015)
 «Грязный скит» (feat. ОСОБОВ) (2015)
 «Накидаю» (2015)
 «Омут» (feat. Jessie Pinkman) (2016)
 «В сердце моëм» (feat. Алексей Сулима) (2017)
 «Нигером быть» (2017)
 «Волка ноги кормят» (2017)
 «Бродяга» (feat. Владимир Черняков) (2017)
 «Вне зоны» (feat. Алëна Бурхат) (2018)
 «На странных берегах» (feat. Obl!k) (2018)
 «Моя весна» (2018)
 «Оставайся» (feat. Край 22) (2018)
 «Пытались сказать» (feat. TT PRO MSK) (2018)
 «Самолëты» (feat. Ренат Мансуров) (2018)
 «Приглашение в Томск» (2018)
 «Босыми по звезде» (feat. Лика Саурская) (2018)
 «Долгая зима» (2018)
 «Потеря» (feat. Николай Искуснов) (2018)
 «Two» (feat. Isupov) (2019)
 «Гармония» (2019)
 «Укутала ночь» (2019)
 «Город надежды» (feat. Юлия) (2019)
 «Убегу» (feat. Околорэп) (2019)
 «С полем» (2019)
 «Зимний прикид» (feat. Zayac) (2019)
 «Во тьме» (feat. ZK) (2019)
 «За кадром» (feat. Ира PSP) (2019)
 «Где поют калаши» (feat. Красное Дерево) (2019)
 «Не надейся» (feat. Весëлый) (2019)
 «In My Soul» (feat. Алексей Сулима) (2019)
 «Смородина» (feat. ZK) (2019)
 «Томск» (2019)
 «#БАЗАРАНЕТ» (2019)
 «Криминальный стиль» (feat. Красное Дерево) (2019)
 «На кресте» (2019)
 «Танцуем на углях» (feat. Лика Саурская) (2019)
 «Кажется странным» (feat. Гио Пика) (2019)
 «Всë равно» (feat. Hleborobny & Лика Саурская) (2020)
 «Кукушка» (2020)
 «Анастас Микоян» (2020)
 «У-ла-ла» (feat. Алексей Сулима) (2020)
 «Давай танцуй» (feat. Алексей Сулима) (2020)
 «Мокрые спички» (feat. Белый JNT) (2020)
 «Люблю» (feat. Алексей Сулима) (2020)
 «Секрет» (feat. БратуБрат & Литвиненко (2020)
 «Кипарис» (feat. SLIMUS) (2020)
 «Сварог» (feat. RAMS) (2020)
 «Скрытые манеры» (feat. ZAMUROVANNII) (2020)
 «Вслепую» (feat. Мафик & Маракеш) (2020)
 «Как жизнь?» (feat. Алексей Сулима & Самсон Камаев) (2020)
 «Полыхает крест» (2021)
 «Нашатырь» (2021)
 «Разные полюса» (2021)
 «Деньги любят тишину» (feat. Фракция Черноземья) (2021)
 «Лето бомба» (feat. StafFорд63 & Stasy) (2020)
 «Кузбасс» (2021)
 «Туманные города» (feat. Алексей Сулима) (2022)
 «Колдовство» (feat. ChipaChip) (2022)
 «Черëмуха» (cover) (2022)
 «Окутает дым» (feat. Алексей Сулима) (2022)
 «Быть первым» (2022)
 «Поцарапано» (2022)
 «Апероль» (feat. Алексей Сулима) (2022)
 «Из холодных дождей» (feat. Katya Zikranec) (2022)

Рейтинги в чартах 
 Трек «Когда нас понесут» занял 9-ю позицию в Deezer Тоp Russia (2021)

Источники 
https://trk-bratsk.tv/dlya-bratchanki-pishut-treki-izvestnye-moskovskie-avtory-i-ispolniteli-mafik-i-trueten

https://TRUEтень.daily.afisha.ru/entry/amp/20583/

https://tolknews.ru/amp/kultura/65600-v-dekabre-v-barnaulskom-klube-vistupit-repertrueten

https://www.rap.ru/news/9420

https://www.rap.ru/discography/749

https://www.rap.ru/shortly/98974

https://www.rap.ru/shortly/98509

https://www.rap.ru/shortly/98943

https://www.rap.ru/shortly/98578

https://www.rap.ru/shortly/99097

https://mostinfo.su/7028-top-3-andegraund-rjepera-kotorye-vystreljat-v-2021-godu.html

https://hiphop4real.com/trueten-inside-show/amp/

https://flero.ru/education/za-chto-sidel-taras-mehryakov-truten-taras-reper-kto-eto-takoi.html 

https://hiphop4real.com/trueten-krasnoe-derevo-kadyk/amp/

Издательство 
Вадим Ихсанов. My Rap Story. — Litres, 2021-01-19. — 111 с. — ISBN 978-5-04-287005-7.

Русский Репортёр No33/2014. — Litres, 2019-12-31. — 81 с. — ISBN 978-5-457-63575-3.

Примечания

Ссылки 
 Официальное сообщество TRUEтень в соцсети ВКонтакте
Рэперы России